Два корабля Королевского флота Великобритании назывались HMS Magnanime:

 HMS Magnanime (1748) — 74-пушечный линейный корабль 3 ранга, захваченный у французов в 1748 году. Разобран в 1775 году.
 HMS Magnanime (1780) — 64-пушечный линейный корабль 3 ранга. Спущен на воду в 1780 году. В 1794 срезан до 44-пушечного фрегата 5 ранга. Разобран в 1813 году.

Литература